John Jones (acteur), Nederlands acteur
John Jones (organist) (1728–1796), Engels organist en componist
John Jones (sportman), Engels zwemmer en waterpoloër
John Jones (autocoureur), Canadees autocoureur
John Jones (MI5-hoofd), hoofd van MI5 van 1981 tot 1985
Jon Jones, vechtsporter

Zie ook 
John Paul Jones (doorverwijspagina)